Corozal steht für:

geografische Orte
 Corozal (Belize), Stadt in Belize
 Corozal District, Provinz des mittelamerikanischen Staates Belize
 Corozal (Honduras), Dorf in Honduras
 Corozal (Kolumbien), Stadt in Kolumbien
 Corozal (Puerto Rico), Gemeinde in Puerto Rico

sonstiges

 Corozal (Schiff), Baggerschiff (1911 bis 1956), u. a. Regierung der Vereinigten Staaten